А́ндреас (Анди) Ве́нцель (, род. , , Лихтенштейн) — лихтенштейнский горнолыжник немецкого происхождения, чемпион мира и обладатель Кубка мира в общем зачёте. Младший брат двукратной олимпийской чемпионки и двукратной обладательницы Кубка мира Ханни Венцель.

Общая информация 
Дебютировал на Олимпийских играх в 1976 году в Инсбруке, где занял 10-е место в слаломе. В Кубке мира дебютировал 12 декабря 1976 года в Валь-д’Изере и сразу занял 7-е место в гигантском слаломе.

Первую победу на этапе Кубка мира одержал 17 января 1978 года в гигантском слаломе в швейцарском Адельбодене, а уже через 20 дней Андреас стал чемпионом мира в комбинации в Гармиш-Партенкирхене.

В 1980 году 22-летний Венцель выиграл Кубок мира в общем зачёте среди мужчин, а его сестра добилась такого же успеха среди женщин. Это единственный случай в истории, когда брат и сестра выиграли Кубок мира в один год. Кроме того, Андреас — единственный представитель Лихтенштейна, побеждавший в общем зачёте Кубка мира (таким же достижением среди женщин владеет и его сестра).

Брат и сестра Венцель выиграли на двоих 6 олимпийских наград на трёх Олимпиадах (2 золота, 2 серебра и 2 бронзы), что составляет 60 % от всех олимпийских медалей, выигранных Лихтенштейном за всю историю.

Всего за карьеру выиграл 14 этапов Кубка мира (супер-гигант — 1, гигантский слалом — 3, слалом — 4, комбинация — 6).

Завершил карьеру весной 1988 года в возрасте 30 лет.

Кроме Ханни у Андреаса есть ещё одна сестра — Петра (род. 1961), которая также была горнолыжницей, но не добилась таких успехов как Андреас и Ханни. В 1980 году флаг Лихтенштейна на церемонии открытия зимних Олимпийских игр несла Петра, а в 1988 году — Андреас.

Зимние Олимпийские игры

Кубки мира 
 Общий зачёт — 1 раза: 1980
 Комбинация — 2 раза: 1984, 1985

Победы на этапах Кубка мира (14)

Ссылки 
 
 Андреас Венцель на сайте ski-db.com 

Горнолыжники Лихтенштейна
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту